Ipueirense – abitanti di Ipueira
Ipueirense – abitanti di Ipueiras (Ceará)
Ipueirense – abitanti di Ipueiras (Tocantins)